Jelk steht für:

 Jelk, auch Ausweg-Allianz, ein liberales Parteienbündnis in Armenien (2016–2018)

Jelk ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Jelk (* 1943), Schweizer Bergretter